

Cinema 
Milagro (The Milagro Beanfield War) – film del 1988 diretto da Robert Redford

Geografia 
Milagro – cittadina nel dipartimento di General Ocampo nella provincia di La Rioja (Argentina)
Milagro – città della provincia del Guayas (Ecuador)
Milagro – comune della Navarra (Spagna)

Musica 
Milagro – gruppo musicale italiano
Milagro – album di Carlos Santana del 1992

Pagine correlate 
Milagros